WEE steht als Abkürzung für:
 Weltbund für Erneuerung der Erziehung, siehe New Education Fellowship
 Weser Ems Eisenbahn, ein Eisenbahnverkehrsunternehmen
 Western Equine Encephalomyelitis, siehe Westliche Pferdeenzephalomyelitis

Wee steht für:
 Wee (Webframework), ein auf Ruby basierendes Webframework
 Wee, vom Volk der Weh gesprochene Sprache, siehe Guere

Wee ist der Familienname folgender Personen:
 Bree Wee (* 1979), US-amerikanische Triathletin
 Wee Chow Hou (* 1951), singapurischer Wirtschaftswissenschaftler
 Wee Cho Yaw (* 1929), singapurischer Unternehmer
 Don Wee (* 1977), singapurischer Politiker
 Herman Van der Wee (* 1928), belgischer Wirtschaftshistoriker
 Wee Kim Wee (1915–2005), singapurischer Politiker, Präsident Singapurs
 Sharon Wee (* 1977), malaysische Squashspielerin
 Shelley Bryan Wee, US-amerikanische Theologin, Bischöfin der Evangelical Lutheran Church in America

WEE